Висоцький Василь Васильович - народився у 1766 році. 

У 1778 році вступии на службу канцеляристом, а згодом проходив військову службу, а від 1783 року служив в малоросійському військовому суді. У 1812 році – гвардії прапорщик, маршал земського ополчення Лохвицького повіту Чернігівської губернії. Був хорунжим (1832) та повітовим предводитителем дворянства Лохвицького повіту Полтавської губернії (січень,1812-1818). Великий землевласник, мав у власності у Лохвицькому повіті с.Остапівка (210 душ), містечко Курінька (115 душ), хутір Нетратівка (8 душ). Його донька Марія одружена з головою Верхньої палати Київського намісництва Яковом Александровим. 

Син Висоцького, Степан Васильович, колезький асесор, проходив службу в кінно-гренадерському, а згодом в кірасирському полках. Залишивши військову службу (1801), був депутатом в полтавському генеральному суді, предводитель дворянства Лохвицького повіту (1829- вересень, 1832).

Персоналії за алфавітом
Народились 1766